Marumsco Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Marumsco Creek (Pokomoke Sound), Fluss im Bundesstaat Maryland
 Marumsco Creek (Potomac River), Fluss im Bundesstaat Virginia
 Marumsco Acres Creek (Marumsco Acres Lake), Fluss im Bundesstaat Virginia